Первый дивизион 2002 () — 60-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 5 мая 2002 года и закончился 5 октября 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2002
Фарерские острова
2002 год на Фарерских островах